Plaats in Indonesië
 Karangtalun (Imogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Karangtalun (Bobotsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangtalun (Cilacap Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangtalun (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangtalun (Banjarejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Karangtalun (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karangtalun (Kalidawir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java